Abaj (łac. Abae) – starożytne miasto greckie położone w Fokidzie, w pobliżu granicy Beocji, w dolinie rzeki Assos. Według innej wersji rzeka Kefisos .

Miasto założone zostało przez plemię Abantów. Miejscowy mit głosił, że dokonali tego koloniści z Argos, pod wodzą Abasa, syna Lynkeusa i Hypermnestry. Miasto słynęło z wyroczni Apollina, po której rady sięgał król Lidii - Krezus. Jego świątynia została zniszczona przez wojska Kserksesa I (w 480 p.n.e.) i powtórnie w czasie wojny fokijskiej przez Beotów (355 - 346 p.n.e.). Abae, jako jedyne ze wszystkich miast fokijskich, pozostało nie zniszczone. W okresie rzymskim miasto posiadało prawa autonomiczne, a cesarz Hadrian odbudował świątynię Apollina. 

Z miasta i świątyni zachowały się ruiny.

Przypisy

Bibliografia 

Miasta starożytnej Grecji
Stanowiska archeologiczne w Grecji